Alexis Michiels – ciclista su strada belga
 Bart Michiels – ex giocatore di calcio a 5 belga
 Edmond Michiels – pallanuotista belga
 Robert Michiels – schermidore belga